Brüel kan avse:

 Brüel & Kjær – ett danskt multinationellt verkstads- och elektronikföretag

Geografi
Brüel – en stad i förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland

Personer 
Birgit Brüel (1927–1996, en dansk sångerska.
Max Brüel (1927–1995),  en dansk arkitekt och jazzmusiker.
Per Brüel (1915–2015), grundläggare av Brüel & Kjær